Замошаны — название населённых пунктов:

 Замошаны — посёлок в Жабинковском районе Брестской области Белоруссии.
 Замошаны — иное написание названия деревни Замошани в Себежском районе Псковской области России.